Four Corners (vierstatenpunt), het punt waar de Amerikaanse staten Arizona, Colorado, New Mexico en Utah aan elkaar grenzen
Four Corners (Canada), het punt waar de Canadese provincies Manitoba en Saskatchewan alsmede Nunavut en de Northwest Territories mogelijk aan elkaar grenzen
Four Corners (Montana), een plaats in Montana
Four Corners (Oregon), een plaats in Oregon
Four Corners (Texas), een plaats in Texas
Four Corners (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1998
Four Corners (ER), een aflevering van de televisieserie ER
Four Corners (platenlabel), een platenlabel uit de jaren zestig
Four Corners (album), een album van de fusiongroep Yellowjackets
Four Corners (mediaproducties), een Nederlands film- en videoproductiebedrijf in Arnhem
Four Corners (film), een Zuid-Afrikaanse film uit 2013